«Детский зоопарк» () — это второй сегмент третьей серии первого сезона первого возрождения американского телесериала «Сумеречная зона».

Сюжет 
Маленькая девочка Дебби Каннингем воспитывается в семье, где мать постоянно устраивает скандалы и спорит с мужем — отцом Дебби, который, в свою очередь, не проявляет желания лишний раз провести время со своим ребенком. При этом они время от времени затрагивают тему развода. Однажды девочка находит во время уборки в своей комнате приглашение в детский «зоопарк», которое перед этим получила от своего друга. После длительной ссоры родители решают подвезти Дебби на территорию необычного «зоопарка», сущность которого заключается в предоставлении возможности детям самостоятельно выбрать себе новых родителей. Идя коридором «зоопарка», Дебби видит через специальные окна своих потенциальных родителей — то есть семейные пары, которые перед этим лишились собственных детей и имеют большое желание завести себе нового ребенка. Каждая из этих пар обещает девочке счастливую жизнь и исполнение её пожеланий, чтобы она выбрала кого-то из них. Однако Дебби продолжает идти по коридору «зоопарка», не принимая во внимание услышанное. В конце концов она таки выбирает семейную пару — ещё молодых мужчину и женщину, которые пообещали быть ей самыми лучшими родителями, чтобы только она дала им для этого шанс. В их отношениях ощущаются гармония и единство — именно то, чего Дебби очень не хватало в предыдущей семье. В конце серии Дебби покидает территорию «зоопарка» уже с новыми родителями, а родные отец и мать, по правилам заведения, остаются в комнате ожидания до того момента, когда их выберет другой ребёнок.

В ролях

Интересные факты 
 Эта серия не имеет ни пролога, ни эпилога.
 В роли одного из заключённых в «зоопарке» мужчин появляется режиссёр некоторых серий этого телесериала Уэс Крэйвен.

Ссылки 
 
 TV.com, «The Twilight Zone (1985): Children’s Zoo» 

Серии первого сезона первого возрождения телесериала «Сумеречная зона»